Роберт Уильям «Боб» Харрисон (, род. 12 августа 1927 года) — американский профессиональный баскетболист. Харрисон отыграл 9 сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации за клубы «Миннеаполис Лейкерс», «Милуоки / Сент-Луис Хокс» и «Сиракьюс Нэшнлз». За свою карьеру он в среднем набирал по 7,2 очка за игру и в 1956 году участвовал в матче всех звёзд НБА.

По окончании игровой карьеры Харрисон тренировал баскетбольные команды колледжа Кеньон и Гарвардского университета.

3 февраля 1941 года, в возрасте 13 лет, учась в 8 классе школы, Харрисон в игре против школы Арч Стрит набрал 139 очков, а его команда победила со счётом 139:8. Во время игры он сделал 69 точных бросков с игры и реализовал один штрафной.

Примечания

Ссылки 
 Career statistics at Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Мичиган Вулверинс» (баскетбол)
Игроки «Миннеаполис Лейкерс»
Игроки «Милуоки Хокс»
Игроки «Сент-Луис Хокс»
Игроки «Сиракьюс Нэшнлз»